Eschefeld steht für:
 Eschefeld (Frohburg), Ortsteil der Stadt Frohburg, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Eschefelder Teiche, dortiges Naturschutzgebiet

Eschefeld ist der Familienname folgender Person:
 Sonja Eschefeld, deutsche Bildhauerin, Malerin und Medailleurin

Siehe auch:
 Eschenfelden
 Eschfeld